Le martyre de saint Sébastien fait référence au martyre subi par saint Sébastien, victime des persécutions de Dioclétien.

Ce terme peut également faire référence à :

Peinture 
 Le Martyre de saint Sébastien, huile sur bois de Piero del Pollaiuolo, peinte avant 1475, conservée à la National Gallery de Londres (Royaume-Uni).
 Le Martyre de saint Sébastien, huile sur bois de Hans Memling, peinte vers 1475, conservée aux musées royaux des Beaux-Arts (Belgique).
 , huile sur toile de Vincenzo Foppa, peinte entre 1485 et 1490, conservée à la pinacothèque du château des Sforza (Italie).
 , tempera sur panneau de Luca Signorelli, peinte en 1498, conservée à la pinacothèque communale de Città di Castello (Italie).
 , huile sur panneau de Girolamo Genga, peinte entre 1500 et 1510, conservée à la galerie des Offices (Italie).
 Le Martyre de saint Sébastien, fresque du Pérugin, peinte en 1505, conservée en l' de Panicale (Italie).
 Le Martyre de saint Sébastien, huile sur toile du Greco, peinte entre 1577 et 1578, conservée à la cathédrale de Palencia (Espagne).

Dessin 
 Le Martyre de saint Sébastien, dessin de Léonard de Vinci

Musique 
 Le Martyre de saint Sébastien, musique pour ballet avec voix solistes et chœur mixte de Claude Debussy, composée en 1910-11.